Sugerman ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Sugerman (* 1946), US-amerikanischer Filmproduzent und Filmschaffender
 Danny Sugerman (1954–2005), US-amerikanischer Manager von Ray Manzarek und Jim Osterberg alias Iggy Pop